Virgo  o Verge (astrologia), signe del zodíac
 Virgo  o Constel·lació de la Verge
 VIRGO, observatori d'ones gravitatòries